Řízení může označovat:

 krizové řízení – souhrn společenských a technických postupů nutných pro zvládání mimořádných událostí 
 výběrové řízení
 řízení projektů
 řízení rizik

právo
 řízení (procesní právo)
 správní řízení
 soudní řízení
 trestní řízení
 insolvenční řízení
 civilní proces
 sporné řízení, nesporné řízení
 Pozůstalostní řízení
 rozhodčí řízení

ekonomika
 management 
 procesní řízení

doprava
 řízení letového provozu
 řízení motorového vozidla
 řízení (doprava) – ovládání  dopravního prostředku (či dopravy a přepravy jako takové)
 řízení (automobilismus) – technická součást podvozku motorového vozidla

technika
 řízení (technika) – ovládání technických systémů pomocí počítačů či jiných regulačních prvků obecně

Související články 
 proces, regulace

Externí odkazy